Lazuri est le nom de plusieurs localités de Roumanie.

Communes
 Lazuri dans le județ de Satu Mare
 Lazuri de Beiuș dans le județ de Bihor

Villages
 Lazuri, dans la commune de Vârfurile, județ d'Arad
 Lazuri, dans la commune de Roșia, județ de Bihor
 Lazuri, dans la commune de Comișani, județ de Dâmbovița
 Lazuri, dans la commune de Scoarța, județ de Gorj
 Lazuri, dans la commune de Valcău de Jos, județ de Sălaj